Дреш (Dresch) — парижский производитель мопедов и мотоциклов (1923—1939); по имени хозяина фирмы Анри Дреша (Henri Dresch).
 Дреш, Жан (Jean Dresch; 1905—1994) — французский географ и геоморфолог, иностранный член АН СССР.